Boudh (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Boudh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Boudh